Józef Wójcik (1898–1975) – polski polityk i działacz ruchu ludowego, poseł do Krajowej Rady Narodowej
 Józef Wójcik (1913–2002) – polski wojskowy
 Józef Wójcik (1929–2015) – polski dziennikarz i polityk, poseł na Sejm IX oraz X kadencji
 Józef Wójcik (1934–2014) – polski duchowny rzymskokatolicki, więzień sumienia w czasach PRL
 Józef Wójcik (pilot) – absolwent Szkoły Orląt
Józef Erazm Wójcik (1895–1940) – major, ofiara zbrodni katyńskiej
Józef Wójcik – polski Sprawiedliwy wśród Narodów Świata